El término pajarita puede hacer referencia a:

 La pajarita, una característica figura de papiroflexia en forma de pájaro.
 La pajarita o corbata de lazo, una especie de corbata atada en forma de lazo.
 La planta Linaria vulgaris.